Jméno a příjmení Maury má více různých osobností:

 Antonia Mauryová (1866–1952) – americká astronomka
 Jean-Marie Maury (1907–1994) – francouzský římskokatolický kněz
 Jean-Sifrein Maury (1746–1817) – francouzský římskokatolický kněz a spisovatel
 Matthew Fontaine Maury (1806–1873) – americký astronom, oceánograf, meteorolog a kartograf

křestní jméno
 Maury Alan Chaykin (1949–2010) – americký herec